Su Alteza Serenisima puede referirse a:

Su Alteza Serenísima, Antonio López de Santa Anna;
Su Alteza Serenísima, tratamientos protocolarios de la monarquía y la nobleza;
Su Alteza Serenísima, película;